Отбранителната система на САЩ „Звездни войни“ използва компютри, лазери, сателити и ракети. Първоначално тя е предвидена да прихваща съветски ракети.

След края на Студената война САЩ и СССР (после Русия) имат възможност да работят заедно за отбранителен щит в космоса.

Вижте също 
 Инициатива за стратегическа отбрана

Студена война
Външна политика на САЩ
Космически оръжия